«Золотая перчатка» () — немецкий драматический фильм 2019 года, режиссёр Фатих Акин. Участник основного конкурса 69-го Берлинского кинофестиваля.

Сюжет 

Западная Германия, 70-е годы. Фриц Хонка — типичный неудачник средних лет, так ничего и не достигший в жизни. Он коротает унылые вечера в кабаке «Золотая перчатка». Здесь, в компании себе подобных, он дурманит себя алкоголем и ищет близости с одинокими женщинами, безвозвратно утратившими свою молодость и достоинство. Фриц завлекает эти потерянные души в свое холостяцкое логово. В этом затхлом мирке в безобидном для окружающих уродце просыпается монстр.

В ролях 
 Йонас Дасслер — Фриц Хонка
 Маргарете Тизель — Герда Фос
 Катя Штудт — Хельга Деннингсен

Производство 
Фильм основан на романе Хайнца Штрунка «Золотая перчатка». Он повествует о серийном убийце Фрице Хонке, который жил в Гамбурге и находил себе жертв среди проституток возле одноимённого местного паба.

Реакция 
Фильм был номинирован на несколько наград Deutscher Filmpreis 2019, а также на главный приз 69-го Берлинского кинофестиваля.
После премьеры «Золотая перчатка» получила множество негативных рецензий от критиков. Так, на портале Rotten Tomatoes у него 36 % положительных рецензий, а на Metacritic оценка — 28 баллов из 100.

Примечания

Ссылки 

Фильмы на немецком языке
Фильмы-драмы Германии
Фильмы-триллеры Германии
Фильмы ужасов Германии
Фильмы Фатиха Акина
Фильмы о реальных серийных убийцах
Фильмы Германии 2019 года
Фильмы Франции 2019 года